Sergio Arias puede referirse a:

 Sergio Arias, personaje de la serie La que se avecina.
 Sergio Javier Arias, futbolista mexicano nacido en 1988.
 Sergio Mauricio Arias, exfutbolista y actual entrenador argentino nacido en 1972.